Dariusz Michalak (1966-), piłkarz
 Dariusz Michalak (1968-), żużlowiec